Chaunochiton är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Chaunochiton ingår i familjen Aptandraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sandelträdsordningen
Chaunochiton